Лас-Кабесас-де-Сан-Хуан () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Гвадалькивир. Занимает площадь 230 км². Население 16 571 человек (на 2010 год). Расстояние 64 км до административного центра провинции.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Las Cabezas de San Juan
 Las Cabezas de San Juan
 Información de Las Cabezas de San Juan

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи